Grand Prix Holandii 1982 (oryg. Grote Prijs van Nederland) – dziewiąta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1982, która odbyła się 3 lipca 1982, po raz 27. na torze Zandvoort.

29. Grand Prix Holandii, 27. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyścig

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Holandia
1982
1982 w Holandii